In der Saison 1992/93 der 2. Bundesliga stiegen der SC Freiburg, der MSV Duisburg und der VfB Leipzig in die Bundesliga auf.

Modus 
Durch die Aufnahme von sechs Teams aus der DDR-Oberliga war die 2. Liga in der Vorsaison auf 24 Teams aufgestockt worden, die Bundesliga auf 20 Teams.

Um in der Bundesliga die ursprüngliche Staffelstärke von 18 Teams wiederherzustellen, hatte es in der Vorsaison nur zwei Aufsteiger (Bayer Uerdingen und den 1. FC Saarbrücken), aber gleich vier Absteiger gegeben, die nun in der 2. Liga antraten: Stuttgarter Kickers, Hansa Rostock, MSV Duisburg und Fortuna Düsseldorf. Dafür wurden die fünf aus der 2. Liga abgestiegenen Vereine 1860 München, Stahl Brandenburg, Blau-Weiß 90 Berlin, Rot-Weiß Erfurt und der Hallesche FC wiederum durch nur drei Teams – den Wuppertaler SV, VfL Wolfsburg und der SpVgg Unterhaching – ersetzt.

Die 2. Liga sollte nun ebenso zu ihrer originalen Mannschaftszahl (20 Starter) zurückkehren. So wurden in dieser Saison drei Aufsteiger in die Bundesliga, aber gleich sieben Absteiger in die Oberligen ausgespielt. Zudem wechselte man nach der einmaligen Aufteilung in zwei Staffeln in der Saison 1991/92 nun wieder in den eingleisigen Modus, was zur Folge hatte, dass die Saison 46 Spieltage hatte.

Saisonverlauf

Aufstiegskampf 
Überlegener Meister wurde der SC Freiburg, der vom siebten Spieltag an auf Platz 1 stand und seinen ersten Aufstieg in die Bundesliga bereits am 42. Spieltag festmachen konnte. Der MSV Duisburg, der in der Rückrunde nur am 37. Spieltag aus der Top 3 fiel, folgte am vorletzten Spieltag und erreichte damit den direkten Wiederaufstieg.

In der Endphase entwickelte sich ein Zweikampf zwischen VfB Leipzig und Waldhof Mannheim, wobei Leipzig konstant den Aufstiegsplatz belegte. Das direkte Duell am vorletzten Spieltag in Mannheim endete torlos, sodass sich Leipzig mit einem 2:0-Sieg gegen Mainz 05 aus eigener Kraft den Aufstieg sichern konnte. Auch für Leipzig war dies eine Premiere.

Abstiegskampf 
Da in dieser Saison gleich sieben Teams absteigen mussten, kämpfte ein ungewöhnlich großes Feld um den Klassenerhalt. In der Rückrunde gab es vier Teams, die durchgängig auf einem Abstiegsplatz standen und nach dem 44. Spieltag auch keine Chance mehr hatten, die Liga zu halten: SV Darmstadt 98, der FC Remscheid, der VfB Oldenburg und Fortuna Düsseldorf (die somit von Liga 1 in die Oberliga „durchgereicht“ wurde). Der VfL Osnabrück hatte bis zum letzten Spieltag noch theoretische Chancen, stieg aber ebenfalls ab.

Es kam zu einem Fernduell zwischen der SpVgg Unterhaching, Eintracht Braunschweig und – auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz stehend – dem FC St. Pauli. Die beiden Letztgenannten trennte dabei sogar nur ein Tor. Während Haching früh auf die Siegerstraße einbog (aber auf eine Niederlage der Konkurrenz hoffen musste), stand es bei St. Pauli und Braunschweig lange 0:0. Die Hamburger erzielten in der 73. Minute das 1:0, sodass die Eintracht gegen Duisburg offensiver agieren musste, in der Schlussphase aber zwei Treffer kassierte und verlor. Somit stiegen Braunschweig und Unterhaching als sechstes und siebtes Team direkt ab.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Einzelnachweise 

1992 93
Fußballsaison 1992/93